El Clarín puede referirse a:
 El Clarín, semanario  chileno publicado en Ancud entre 1919 y 1920.
 El Clarín, periódico venezolano publicado en Aragua desde 1989.
 El Clarín, periódico peruano publicado en Cajamarca desde 1999.
 El Clarín Amazonas, periódico peruano publicado en la región de Amazonas desde 2010.
 El Clarín, traducción latinoamericana para el título del diario ficticio Daily Bugle perteneciente al universo de Marvel Comics.
 «El Clarín», zarzuela de Gonzalo Roig de 1933.

Véase también 
 Clarín